Элдад га-Дани (Eldad ha-Dani):

 Элдад га-Дани (или Эльдат Данит; Эльдад Данитский; данит Эльдад; 2-я половина IX века) — еврейский купец и путешественник.
 «Eldad ha-Dani» (1891) — критическое издание Авраама Эпштейна, с вариантами из различных манускриптов сочинения Элдада га-Дани, с введением и примечаниями.

Примечания

См. также 
 Эльдад